Landwasser bezeichnet

Landwasser (Albula), Zufluss der Albula im Kanton Graubünden, Schweiz
Rabiosa, Zufluss der Plessur im Kanton Graubünden, Schweiz
Landwasser (Rimella), von Rimella herkommender Zufluss des Mastallone im Piemont, Italien
Landwasser (Mandau), Zufluss der Mandau in Sachsen, Deutschland

einen Stadtteil von Freiburg im Breisgau, siehe Landwasser (Freiburg im Breisgau)
Siehe auch:
 Land am Wasser